Hélier est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Hélier est un prénom masculin, peu usité, fêté le 16 juillet en mémoire du saint chrétien Hélier de Jersey.

Saint chrétien
 Hélier de Jersey (), (en Latin, Helerius), moine  originaire de Tongres en Belgique, devint ermite à Jersey, donna son nom à Saint-Hélier, principale paroisse de l’île ; aurait été assassiné par des pirates ; fêté le 16 juillet.

Références